

Cinema 
 Nowhere to Hide – film del 1987 diretto da Mario Azzopardi
 Nowhere to Hide – film del 1999 diretto da Lee Myung-se
 Sola contro tutti (Nowhere to Hide) – film del 2009 diretto da John Murlowski

Letteratura 
 Il nostro segreto (Nowhere to Hide) – romanzo di Carlene Thompson del 2010

Musica 
 Nowhere to Hide – singolo degli Antiloop del 1987
 Nowhere to Hide – album dei Praying Mantis del 2000

Televisione
 Non c'è posto per nascondersi (Nowhere to Hide) – film del 1977 diretto da Jack Starrett